2-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 142 километра состоялась 10 сентября 1933 года. Победу одержал французский велогонщик Раймон Лувью.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1933 на FirstCycling
 
 
  

1933 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1933 году
Сентябрь 1933 года